Brahe är ett danskt och svenskt efternamn som 2015 bars av tio personer i Sverige och kan syfta på:

Släkter
 Brahe (adelsätter)

Personer
Abraham Brahe (1569–1630), svenskt riksråd
Abraham Nilsson Brahe (1669–1728), svensk militär och godsägare
Axel Axelsen Brahe (död 1551), danskt riksråd
Axel Ottesen Brahe (1550–1616), danskt riksråd
Axel Pedersen Brahe (död 1487), dansk godsägare
Ebba Brahe (1596–1674), svensk grevinna och hovdam
Elsa Beata Brahe (1629–1653), svensk hertiginna
Elsa Elisabeth Brahe (1632–1689), svensk hertiginna
Erik Brahe (1552–1614), svenskt riksråd
Erik Brahe (1722–1756), svensk politiker och överste
Gustaf Brahe (1558–1615), svenskt riksråd och polsk fältmarskalk
Joakim Brahe (död 1520), svenskt riksråd
Johanna Torkildsdotter (Brahe) (född ca 1402), dansk adelsdam
Jørgen Ottesen Brahe (1554–1601), dansk lensmand
Jørgen Steensen Brahe (1585–1661), danskt riksråd
Jørgen Thygesen Brahe (1515–1565), dansk sjöhjälte
Karen Brahe (1657–1736), dansk boksamlare och donator
Lave Brahe (ca 1500–1567), danskt riksråd
Magnus Brahe (1564–1633), svensk riksmarsk, riksdrots och hovrättspresident
Magnus Brahe (1790–1844), svensk riksmarskalk
Magnus Fredrik Brahe (1756–1826), svensk lantmarskalk
Magnus Per Brahe (1849–1930), svensk kammarherre
Margareta Brahe (1559–1638), svensk hovfunktionär
Margareta Brahe (1603–1669), svensk hovmästarinna
Niels Nielsen Brahe (död 1529), dansk upprorsman
Nils Brahe den yngre (1633–1699), svenskt riksråd
Nils Brahe den äldre (1604–1632), svensk general
Nils Claës Brahe (1841–1907), svensk överstekammarjunkare och militär
Nils Fredrik Brahe (1812–1850), svensk hovstallmästare och militär
Otte Steensen Brahe (1578–1651), dansk godsägare
Otte Thygesen Brahe (1518–1571), danskt riksråd
Peder Magnusson Brahe (1482–1505), svenskt riksråd
Per Brahe den yngre (1602–1680), svensk riksdrots och generalguvernör
Per Brahe den äldre (1520–1590), dansk riksdrots
Per Eriksson Brahe (1746–1772), svensk greve och officer
Sigrid Brahe (1568–1608), svensk grevinna
Sophie Brahe (1556–1643), dansk alkemist och genealog
Sophie Axelsdatter Brahe (1578–1646), dansk adelsdam
Steen Brahe (1547–1620), danskt riksråd
Steen Jørgensen Brahe (1623–1677), dansk överste
Thyge Axelsen Brahe, flera personer
Thyge Axelsen Brahe (hovman) (1593–1640), dansk godsägare och hovman
Thyge Axelsen Brahe (riksråd) (död 1523), danskt riksråd
Tyge eller Tycho Brahe (1546–1601), dansk astronom

Övrigt
Astronomiska Sällskapet Tycho Brahe
Brahe Basket, basketklubb i Huskvarna
Brahe Djäknar, finlandssvensk studentkör
Brahegatan, Stockholm
Brahehus, Gränna
Brahekyrkan, Visingsö i Vättern
Brahestad, stad i Norra Österbotten
Ebba Brahe (drama)
Ebba Brahes lusthus, Skinnskatteberg
Ebba Brahes ring, roman
M/S Christina Brahe, färja i Vättern
M/S Ebba Brahe, färja i Vättern
M/S Tycho Brahe, en passagerarfärja
Per Brahegymnasiet, Jönköping
Per Brahes bordsäpple, äpplesort
Per Brahes hus, Helgeandsholmen, Stockholm
S/S Per Brahe, ångfartyg
Tycho Brahe-dag, en olycksdag
Tycho Brahe (krater på Mars)
Tycho Brahe-observatoriet
Tycho Brahes nova, supernova

Se även
Tycho Brahe (olika betydelser)
Örnevinge

 
 
Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Danska efternamn